Cécile Duflot (née en 1975), femme politique française ;
 Dany Duflot, skieuse nautique française ;
 Eugène Duflot de Mofras (1810-1884), naturaliste français;
 Joachim Duflot (mort en 1866), dramaturge et journaliste français.

Nom de famille rencontré presque uniquement dans le Nord-Pas-de-Calais.En picardie et en wallon, le floo est une mare, terme, qui désigne en picard un crapaud.

Voir aussi
 ;
.